Prinz Chun bezeichnet:

 Yixuan (Prinz Chun I., 1840–1891), Sohn des chinesischen Kaisers Daoguang, Vater des Kaisers Guangxu und des Zaifeng (Prinz Chun II.)  
 Zaifeng (Prinz Chun II., 1883–1951), Vater des letzten chinesischen Kaisers Puyi

en:Prince Chun